Алессандро Мурджа (італ. Alessandro Murgia, нар. 9 серпня 1996, Рим) — італійський футболіст, півзахисник клубу «Лаціо» і молодіжної збірної Італії.
 Альта Мурджа — національний парк в Італії.